Iturr. kan som auktorsförkortning betyda:

 Teresa Iturriaga de Capiello
 M. Teresita Iturriaga de Capiello

Robotskapade auktorsförkortningar